Muralla de Málaga puede referirse a distintos restos arqueológicos localizados en la ciudad española de Málaga:

 Muralla fenicia de Málaga, que data de los siglos IV y III a.C.
 Muralla medieval de Málaga, que data del siglo XI a. C.
 Muralla nazarí y muro portuario, que datan de los siglos XIV y XVII d.C., respectivamente.